Кирбит () — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Кирбит расположен на берегу озера Галанчож, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на юго-западе — аул Ами, на северо-востоке — аулы Хайбах и Кирбичу.

История 
Аул Кирбит ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

С 2012 года аул Кирбит входит в состав ранее упраздненного Галанчожского района.

Примечания

Ссылки 
 topomapper.com — подробная карта Чечни и Ингушетии.
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне